

Plaatsen 
 Camault Muir, een dorp in Schotland
 Mount Muir, een berg in het Amerikaanse Sierra Nevada-gebergte
 Muir (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Muir Beach, een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Muir Glacier, een gletsjer in de Amerikaanse staat Alaska
 Muir Woods, een natuurreservaat in de Amerikaanse staat Californië
 Muir of Ord, een dorp in Schotland
 Reinerton-Orwin-Muir, een plaats in de Amerikaanse staat Pennsylvania

Personen 
 Bryan Muir (1973), een Canadees ijshockeyspeler
 Edwin Muir (1887-1959), een Schots dichter
 Jamie Muir, een Schots schilder en percussionist
 John Muir (1838-1914), een Schots-Amerikaans natuurvorser en schrijver
 Mike Muir (1963), een Amerikaans muzikant
 Sophie Muir (1983), een Australisch schaatsster
 William Muir (1819-1905), een Schots oriëntalist en administrator